Love and the Law – film del 1910 diretto da Edwin S. Porter
 Love and the Law – film del 1913 diretto da Wallace Reid
 Love and the Law – film del 1913 diretto da Lloyd Ingraham
 Love and the Law – film del 1919 diretto da Edgar Lewis
 Love and the Law – film del 1922 diretto da William P. Burt